Sprangers ist der Familienname folgender Personen:

 Kika Sprangers (* 1994), niederländische Jazzmusikerin
 Willy Sprangers (* 1954), belgischer Radrennfahrer, nationaler Meister im Radsport